Proba de sabie feminin la Campionatul Mondial din 2011 s-a desfășurat pe 11 octombrie la Catania, Italia.

Medaliate

Rezultate

Faza finală

Prima jumătate

Prima secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Mariel Zagunis
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Elena Munteanu
| RD1-score02 = 11

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Louise Bond-Williams
| RD1-score03 = 14
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Karina Lakerbai
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Chen Xiaodong
| RD1-score05 = 10
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Seira Nakayama
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Paola Guarneri
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Daria Schneider
| RD1-score08 = 10

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Irene Vecchi
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Volha Kisialiova
| RD1-score10 = 8

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Bianca Pascu
| RD1-score11 = R
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Stefanie Kubissa
| RD1-score12 = _

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Réka Benkó
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Rossy Félix
| RD1-score14 = 9

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Nguyễn Thị Lê Dung
| RD1-score15 = 15
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Aleksandra Socha
| RD1-score16 = 12

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Mariel Zagunis
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 32
| RD2-team02  =  Karina Lakerbai
| RD2-score02 = 7

| RD2-seed03  = 48
| RD2-team03  =  Seira Nakayama
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 49
| RD2-team04  =  Paola Guarneri
| RD2-score04 = 8

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Irene Vecchi
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 24
| RD2-team06  =  Stefanie Kubissa
| RD2-score06 = 10

| RD2-seed07  = 25
| RD2-team07  =  Réka Benkó
| RD2-score07 = 13
| RD2-seed08  = 57
| RD2-team08  = {{Nowrap| Nguyễn Thị Lê Dung}}
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 1
| RD3-team01  =  Mariel Zagunis
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 17
| RD3-team02  =  Seira Nakayama
| RD3-score02 = 9

| RD3-seed03  = 9
| RD3-team03  =  Irene Vecchi
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 57
| RD3-team04  = 
| RD3-score04 = 3

| RD4-seed01  = 1
| RD4-team01  =  Mariel Zagunis
| RD4-score01 = 15
| RD4-seed02  = 9
| RD4-team02  =  Irene Vecchi
| RD4-score02 = 7
}}

A 2-a secțiune 
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  = 
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Sevil Bunyatova
| RD1-score02 = 4

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Anna Limbach
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Marina Paizi
| RD1-score04 = 7

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Léonore Perrus
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Fong Yi Tak
| RD1-score06 = 7

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Petra Palffy
| RD1-score07 = 4
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Gioia Marzocca
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Ibtihaj Muhammad
| RD1-score09 = 12
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Sandra Marcos
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Gabriella Page
| RD1-score11 = 8
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Marion Stoltz
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Au Sin Ying
| RD1-score13 = 12
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Liu Shan
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  = 
| RD1-score15 = 10
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Iulia Gavrilova
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  = 

A 2-a jumătate

A 3-a secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Sofia Velikaia
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Kim Seon-hee
| RD1-score02 = 10

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Halîna Pundîk
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Alejandra Benítez
| RD1-score04 = 12

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Aida Alasgarova
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Iryna Kravchuk
| RD1-score06 = 10

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Chrystall Nicoll
| RD1-score07 = 10
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Bogna Jóźwiak
| RD1-score08 = 10

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Kim Ji-yeon
| RD1-score09 = '''15
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Alexandra Bujdoso
| RD1-score10 = 10

| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Lee Ra-jin
| RD1-score11 = 12
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =

A 4-a secțiune

Referințe
 Clasament complet la Federația Internațională de Scrimă
  Tablouri competiționale pe Fencingworldwide.com

Campionatul Mondial de Scrimă din 2011